Ханштет може бити:

 Ханштет (Округ Илцен), општина у округу Елцен, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Ханштет (Нордхајде), општина у округу Харбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.